Martín Barón Atala (Antofagasta, 23 de enero de 1998) es un futbolista chileno que juega como lateral izquierdo, defensa central o volante central y su equipo actual es el Club Deportivo Universidad Católica. También es internacional con la selección de Chile, en la que ha competido en la selección sub15, sub 16 y sub17.

Trayectoria deportiva

Nacimiento e infancia 
Oriundo de la Ciudad de Antofagasta, Chile. Comenzó su carrera futbolista a la corta edad, con tan solo 5 años en liga amateur de su ciudad natal. Para luego fichar para la Universidad Católica de Chile a los 9 años, año en el cual empezó a vivir en Santiago. En Santiago se graduó del colegio San Ignacio del Bosque, en donde tuvo destacada participación como atleta, participando como velocista  y en el salto largo , disciplina por la cual llegó a representar a la Región Metropolitana en el Campeonato Nacional de Atletismo de los Juegos Escolares el año 2011.

Debut 
Martín debutó por el primer equipo de Universidad Católica en un amistoso contra Unión Calera, Martín entró desde el primer minuto, Universidad Católica ganó el encuentro 1 - 0 con gol de José Pedro Fuenzalida.

Carrera local 

2008 - 2017 Universidad Católica

2016 - Sub 17 Universidad Católica, mes de enero jugó en la Copa Chivas  en donde obtuvieron el quinto lugar , en donde jugó contra equipos como River Plate, Atlas y Tottenham.

2015 - Sub 16 Universidad Católica, junio: jugó para Selección chilena Vs selección de México , selección de Honduras, selección de Estados Unidos y selección de Portugal.

Carrera nacional 

2016 - Selección Chilena Juvenil Sub 17 

2015 - Selección Chilena Juvenil Sub 16

2014 - Selección Chilena Juvenil Sub 15

Referencias 

Futbolistas de Chile
Futbolistas de las inferiores del Club Deportivo Universidad Católica
Futbolistas del Club Deportivo Universidad Católica en los años 2010